Jan XI – papież 931-935
 Jan XI Bekkos – patriarcha Konstantynopola 1275-1282